Droga krajowa nr 26 (Czechy)
 Droga krajowa nr 26 (Polska)
 Droga krajowa nr 26 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A26